Margarita de Austria ist der spanische Name folgender Personen:

 Margarete von Österreich (1480–1530) (Margarita de Austria y Borgoña), Ehefrau von Juan von Asturien und Herzog Philibert II. von Savoyen 
 Margarethe von Parma (Margarita de Austria (y van der Gheynst); 1522–1586), Ehefrau von Alessandro de’ Medici und Ottavio Farnese
 Margarete von Österreich (1584–1611) (Margarita de Austria-Estiria y Baviera), Ehefrau von König Philipp III. von Spanien 
 Margarita Theresa von Spanien (Margarita Teresa de Austria y Austria; 1651–1673), Ehefrau von Kaiser Leopold I. 

Siehe auch:
 Margarete von Österreich